Het dialect Laaglandbalinees
Jembrana (regentschap), een gebied op Bali
Jembrana (geslacht), een geslacht van cicaden